Феодор — некто, писавший в XVIII веке против старообрядцев, не приемлющих священства. Им в 1767 году составлены: «Увещание о еже соблюдати православную веру», «Книга, глаголемая утверждение на противящихся святей церкви и не священных священная говорящих и о прочих ересех», «Собрание от божественных писаний и от священных правил о приятии священного чина, от еретик хиротонисанных, обращающихся к православной вере», «Изъявление и свидетельство от святого писания о литоргии, яко во время нужды и кроме церкви служити несть законопреступно». Встречаются довольно часто в рукописных сборниках.

Примечания

Литература 
 Петров Н., «Описание рукоп. собр., наход. в гор. Киеве», вып. 1, М., 1892 г.
 Титов А. А., «Опис. рукоп. Ростов. музея церк. древн.», II, Ярославль, 1889 г.
 Титов А. А., «Рукоп. слов. и рус., принадл. Вахрамееву», І, M., 1888 г. —
 Титов А. А., «Опис. слав.-рус. рукоп., нах. в собр. А. А. Титова», IV и V, М., 1901—06 гг.

Публицисты по алфавиту
Публицисты России
Христианские писатели
Писатели России XVIII века
Русские писатели XVIII века
Деятели старообрядчества